Гай Марій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму:
 Гай Марій — полководець, політичний діяч і керівник популярів, семиразовий консул.
 Гай Марій Молодший — консул 82 року до н. е., син Гая Марія.
 Гай Марій Вікторин — граматик, ритор та філософ Римської імперії, сенатор у IV столітті.

Марії